Niemcy:
 Steinsberg – dzielnica gminy Isen w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erding
 Steinsberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn

Inne:
 Steinsberg – zamek